Метт Герві (,  16 травня 1966, Віттьєр, Каліфорнія, США) — американський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Життєпис 
Герві народився та виріс у місті Віттьєр, . Кар'єру розпочав 1983 року в ЗХЛ. Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 10 років, захищав кольори команд «Вінніпег Джетс», «Бостон Брюїнс» та «Тампа-Бей Лайтнінг».

Загалом провів 40 матчів у НХЛ, включаючи 5 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Примітки

Посилання 
 
 

американські хокеїсти
Хокеїсти «Вінніпег Джетс» (1972—1996)
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Тампа-Бей Лайтнінг»
Хокеїсти АХЛ‎
Спортсмени з Каліфорнії